Vignale steht für

 Vignale, eine Gemeinde auf der Insel Korsika, Frankreich 
 Vignale Monferrato, eine Gemeinde in der Region Piemont, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Montaione, Provinz Florenz, Italien
 Carrozzeria Vignale, ein von 1946 bis 1974 existierendes italienisches Automobildesign- und Karosseriebau-Unternehmen